Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Agung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Agung (Air Besi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Agung (Maje), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Agung (Sindang Beliti Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Tanjung Agung (Ulu Talo), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Tanjung Agung (Muko-Muko Bathin VII), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Tanjung Agung (Banding Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Batu Raja Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Pseksu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Indralaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Lengkiti), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Pagar Alam Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pagar Alam in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Pagar Gunung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Pajar Bulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Tanjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Agung (Ulu Musi), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjungagung, een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung